Amerikai Egyesült Államok
Hampton (Arkansas)
Hampton (Connecticut)
Hampton (Dél-Karolina)
Hampton (Florida)
Hampton (Georgia)
Hampton (Illinois)
Hampton (Iowa)
Hampton (Kentucky)
Hampton (Maryland)
Hampton (Minnesota)
Hampton (Missouri)
Hampton (Nebraska)
Hampton (New Hampshire)
Hampton (New Jersey) 
Hampton (New York))
Hampton (Nyugat-Virginia)
Hampton (Deschutes megye, Oregon)
Hampton (Lane megye, Oregon)
Hampton (Pennsylvania)
Hampton (Tennessee)
Hampton (Virginia)
Collinston (Utah), régebben Hampton volt a neve

egyéb
 Christopher Hampton drámaíró